Ferrer puede estar referido o vinculado a:

Edificios 

 Casa Bonaventura Ferrer, en Barcelona, España.
 Edificio Ferrer, en Valencia, España.
 Ermita de San Vicente Ferrer (Onda), situada en Onda, España.
 Ermita de San Vicente Ferrer (Teulada), situada en Teulada, España.
 Iglesia de San Vicente Ferrer (Adsubia).
 Palacio del Señor de Sot de Ferrer, en Sot de Ferrer, España.

Miscelánea 

 Laboratorios Ferrer, empresa farmacéutica española privada con sede en Barcelona.
 Festividad de San Vicente Ferrer